Peter Olofsson kan avse:
Peter Olofsson (handbollsspelare) född 1957
Peter Olofsson (fotbollsspelare) född 1975
Peter Olofsson (politiker) född 1967
Petrus av Skänninge död 1378, heliga Birgittas biktfar

Se även
Petrus Olai